«Гость с Кубани» — советская музыкальная кинокомедия. По рассказу Ю. Нагибина «Комбайнёры».

Сюжет 
МТС направляет молодого комбайнёра Николая Воробцова на уборку хлеба в передовой колхоз «Луч». Но работа у него не заладилась и колхозницы, кроме влюбившейся в него Насти, принялись его высмеивать в частушках. Тогда председатель пошёл на хитрость, сказав, что в колхоз присылают с Кубани знатного комбайнёра по фамилии Горбань, а Воробцова ставят к нему в помощники. Николая это решение ударило по самолюбию и он отличной работой доказал всем, что не хуже других и хорошо владеет своей профессией.

В ролях 
 Анатолий Кузнецов — Коля (Николай Ильич) Воробцов
 Тамара Логинова — Настя Тучкова
 Тамара Носова — Дуська, подруга Насти, водитель грузовика
 Лев Дуров — Михаил Самохин, водитель ГАЗ-51, закреплённый за комбайном Воробцова
 Ольга Аросева — Надя, диспетчер Загорянской МТС
 Иван Любезнов — Иван Иванович Сундуков
 Афанасий Белов — Василий Егорович Одиноков, помощник комбайнёра' Павел Волков — Пётр Семёнович Жигалов, председатель колхоза «Луч» Елена Тяпкина — Марья Васильевна, мать Насти Евгений Буренков — Медведев Вера Липсток — Люба Раиса Куркина — Катя (Екатерина Алексеевна) Горбань Людмила Маркелия — эпизод Нина Дорда — вокал'' (песня «Девичья лирическая»)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Юрий Нагибин
 Режиссёр: Андрей Фролов
 Помощник режиссёра: Михаил Гоморов
 Операторы: Виктор Масевич, Антонина Эгина
 Художники-постановщики: Савет Агоян, М. Тиунов
 Композитор: Оскар Сандлер
 Текст песен: Вадим Коростылёв
 Звукорежиссёр: Семён Литвинов
 Монтажёр: Александра Камагорова

Ссылки 

Экранизации произведений Юрия Нагибина
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1955 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Андрея Фролова
Фильмы СССР 1955 года
Музыкальные фильмы СССР